Categoria derivata – in teoria delle categorie, costruzione a partire da una categoria abeliana data

 Funtore derivato – in teoria delle categorie, costruzione su un funtore dato

Insieme derivato – in topologia, l'insieme di tutti i punti d'accumulazione di un insieme
Gruppo derivato – in algebra, il gruppo dei commutatori
Strumento derivato – in finanza, contratto o titolo il cui prezzo è basato sul valore di mercato di altri beni

Altri progetti